Македа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Торрихос. Занимает площадь 78 км². Население — 541 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Покровителем города считается Нª Сª де лос Дадос.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо